Giappone
 Distretto di Ōshima – distretto della Prefettura di Kagoshima
 Distretto di Ōshima – distretto della Prefettura di Yamaguchi